Такмичење у скоку увис у женској конкуренцији на 33. Европском првенству у у дворани 2015. у Прагу одржано је 6. и 7. марта у мулти-спортској 02 Арени.

Квалификациона норма за учешће на Првенству износила је 1,85 метара.

Титулу освојену у Гетеборгу 2013. бранила је Рут Беитија из Шпаније

Земље учеснице 
Учествовало је 22 такмичарки из 18 земаља.

  Бугарска (2)
  Грузија (1)
  Естонија (1)
  Израел (1)
  Италија (1)
  Летонија (1)
  Литванија (1)
  Мађарска (1)
  Норвешка (1)
  Пољска (3)
  Румунија (1)
  Русија (1)
  Уједињено Краљевство (1)
  Украјина (1)
  Црна Гора (1)
  Чешка (2)
  Шведска (1)
  Шпанија (1)

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2015. години 
Десет најбољих европских такмичарки у скоку увис у дворани 2015. године пре почетка првенства (5. марта 2015), имале су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ)

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на ЕП.

Сатница

Освајачи медаља

Резултати

Квалификације 
Квалификациона норма за пласман 8 такмичарки у финале износила је 1,94 метра (КВ). Норму је испунило 7 такмичарки а две су пласиране на основу постигнутог резултата.

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичарка представља

Финале 
Победнице Алесија Трост и Марија Кучина нису успеле прескочити 1,99 м, па су за освајање златне медаље морале ићи у бараж, односно  још по један скок на 1,99 м. Пошто су обе поново рушиле летвицу скакале још један скок на висини коју су раније прескочиле 1,97 м. Кучина је прескочила, а Трост није.

Укупни биланс медаља у скоку увис за жене после 33. Европског првенства у дворани 1970—2015.

Биланс медаља, екипно

Биланс медаља, појединачно 
У овој табели су оне које су освојиле најмање 2 медаље.

Види још 
 Освајачи медаља на европским првенствима у дворани — скок увис за жене
 Развој рекорда европских првенстава у атлетици у дворани — скок увис за жене‎

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати са ЕП 2015. на сајту ЕАА

Европско првенство у атлетици у дворани 2015.
Скок увис на Европском првенству у атлетици у дворани